Габон принимал участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли четыре мужчины и одна женщина.

Бокс 

Спортсменов — 1

Дзюдо 

Спортсменов — 2
 Мужчины

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 2

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года
1990-е годы в Габоне